

Famiglie
 Albani – famiglia di notabili bergamaschi
 Albani – famiglia nobile originaria di Urbino, Principi dell'Impero e famiglia di Papa Clemente XI
 Albani – cognome italiano, variante di Alba

Geografia
 Colli Albani – rilievi del Lazio
 Colli Albani - Parco Appia Antica – stazione della metropolitana di Roma
 Rifugio Luigi Albani – rifugio alpino della provincia di Bergamo
 Villa Albani – villa di Roma

Persone
 Alberto Albani Barbieri (1907-1984) – sceneggiatore, giornalista e critico cinematografico
 Alessandro Albani (1692-1779) – cardinale
 Annibale Albani (1682-1751) – cardinale
 Elsa Albani (1921-2004) – attrice italiana
 Emma Albani (1847-1930) – soprano canadese
 Eugenio Filippo Albani (1868-1936) – mecenate, politico e collezionista italiano
 Francesco Albani (1473-1535) – politico italiano
 Francesco Albani (1578-1660) pittore italiano
 Francesco Albani (1912-1997) – ciclista italiano
 Gian Girolamo Albani, propr. Giovanni Gerolamo Albani (1504-1591) – politico, giurista e cardinale italiano della Chiesa cattolica
 Giorgio Albani (1929-2015) – ciclista italiano
 Giovanni Francesco Albani (1720-1803) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Giovanni Francesco Albani (1649-1721) – nome al secolo di Papa Clemente XI
 Giuseppe Albani (1750-1834) – cardinale italiano
 Marcella Albani (1899-1959) – attrice italiana
 Marcello Albani (1905-1980) – regista italiano
 Margherita Chabrand-Albani (1780? – ...) – soprano italiano
 Mattia Albani (1634-1673) – liutaio austro-ungarico
 Muhammad Nasir al-Din al-Albani (1914-1999)  – teologo albanese
 Nicola Albani (XVIII secolo – ...) – viaggiatore italiano
 Orazio Albani (1576-1653) – diplomatico italiano
 Romano Albani (1945-2014) – fotografo cinematografico italiano

Popolazione
 Albani – popolazione del Latium vetus della città di Alba Longa